Riječ Josip ima više značenja:

 Josip, ime

 Sveti Josip - muž Marijin, poočim Isusov
 Josip (praotac) - sin Jakovljev, jedan od rodozačetnika Židova
 Josip (pleme) - jedno od 12 izraelskih plemena
 Josip, portugalski kralj